Bei den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) wurden mehrere Bauarten von 2'C-Schnellzuglokomotiven-Dampflokomotiven in die Serie A 3/5 eingeordnet: 
 mit Heissdampf-Drillingstriebwerk, siehe SBB A 3/5 501–502,
 mit Heissdampf-Vierzylinder-Verbundtriebwerk der Bauart von Borries, siehe SBB A 3/5 601–649 
mit Nassdampf-Vierzylinder-Verbundtriebwerk der Bauart de Glehn und Brotankessel, siehe SBB A 3/5 651–652, 
 mit Nassdampf-Vierzylinder-Verbundtriebwerk der Bauart de Glehn, siehe JS A 3/5 (SBB A 3/5 701–811),
 mit Nassdampf-Dreizylinder- bzw. Nassdampf-Vierzylinder-Verbundtriebwerk der Gotthardbahn, siehe GB A 3/5 201–230 (SBB A 3/5 901–930)
 mit Heissdampf-Vierzylinder-Verbundtriebwerk der Gotthardbahn, siehe GB A 3/5 931–938  (SBB A 3/5 931–938)